Anežka Akvitánská (1105 – 1159) byla aragonskou královnou během svého krátkého manželství s Ramirem II., bývalým mnichem. Pár od sebe odešel po narození jejich jediného dítěte, dcery Petronily, a oba odešli do klášterů. Anežka si vybrala klášter Fontevrault, odkud pokračovala v účasti v záležitostech svých synů z prvního manželství s Amaurym V., vikomtem z Thouars.

První manželství 
Anežka se narodila jako dcera Viléma IX. Akvitánského a Filipy z Toulouse. Jmenovala se po své tetě Anežce, manželce Petra I. z Aragonu a Navarry. Poprvé se vdala někdy 9. ledna 1117, a to za Amauryho V., vikomta z Thouars. Před manželovou smrtí v roce 1127 mu porodila tři syny:

 Vilém
 Guy
 Geoffrey

Druhé manželství 
13. listopadu 1135 se v katedrále v Jace, starobylém hlavním městě Aragonského království, Anežka provdala za Ramira II., mnicha, který se vzdal funkce biskupa z Rody s cílem nahradit svého bezdětného bratra Alfonsa I. Aragonského.

Anežčin věk (asi třicet let) a její osvědčená plodnost z předchozího manželství byly pravděpodobně hlavními důvody, že si Aragonci vybrali právě ji. Anežčin bratr, Vilém X. Akvitánský, byl také jedním z mála oblastních stoupenců vzdoropapeže Anakleta II., který, jako slabší žadatel papežova stolce, by mohl být přesvědčeným podporovatelem Ramirova protizákonného nastoupení. Anežčiným věnem byl kostel v Loscertales.

V dokumentu ze stejného měsíce jako se konala jejich svatba, Ramiro prohlašuje, že "se oženil ne z tělesného chtíče, ale pro obnovu krve a rodu". Chronicle of San Juan de la Peña ze čtrnáctého století zaznamenává, že byli k papeži ihned posláni posli, aby získali potřebné povolení k Ramirově sňatku.

Reference

Externí odkazy 
 

Aragonské královny
Ramnulfidové
Francouzské osobnosti 12. století
Francouzky 12. století
Narození v roce 1105
Úmrtí v roce 1159
Ženy